The Voice Kids (Duitsland), televisiezangwedstrijd in Duitsland
 The Voice Kids (Frankrijk), televisiezangwedstrijd in Frankrijk
 The Voice Kids (Nederland), televisiezangwedstrijd in Nederland
 The Voice Kids (Vlaanderen), televisiezangwedstrijd in België
 The Voice Kids (Engeland), televisiezangwedstrijd in het Verenigd Koninkrijk